EAO peut signifier :
 enseignement assisté par ordinateur ; 
 événement anoxique océanique, un épisode de forte réduction de la concentration en dioxygène dans les océans.